Satz von Stone steht für die folgenden mathematischen Lehrsätze:

 Stones Darstellungssatz für Boolesche Algebren
 Satz von Stone über stetige Gruppen, siehe Stark stetige Gruppe #Satz von Stone
 Satz von Stone über konvexe Mengen, siehe Lemma von Kakutani #Folgerung: Ein Satz von Marshall Harvey Stone
 Satz von Stone-von Neumann (zusammen mit John von Neumann)
 Satz von Stone-Tukey (zusammen mit John W. Tukey)
 Satz von Stone-Weierstraß über Approximation stetiger Funktion
 Satz von Banach-Stone über die Struktur von Räumen
 Satz von Daniell-Stone (ergänzte den Satz von Percy John Daniell im Jahr 1948 um eine wichtige Voraussetzung)